Regression oder regressiv (lateinisch „umkehren, zurückgehen“) steht für:

 Regression (Psychoanalyse), Zurückfallen in kindliche Verhaltensmuster
 Regression (Geologie), Zurückweichen einer Küstenlinie
 Rückbildung von Tumoren unter Therapie, siehe Krebs (Medizin) #Behandlungsmöglichkeiten
 evolutionär die Rückentwicklung von Organen, siehe Progressionsreihe (Biologie)
 Rücksprung des Blicks beim Lesen, siehe Augenbewegung #Forschungsgebiete der Blickbewegungsforschung
 Regression im Steuerrecht, siehe Regressiver Tarifverlauf
 statistisches Verfahren, siehe Regressionsanalyse
 Fehlfunktionen bei modifizierter Software, siehe Regressionstest

 Regression (Film), kanadisch-spanischer Spielfilm von Alejandro Amenábar (2015)

Siehe auch:

 Regress (Begriffsklärung)